Marky Delgado, né le  à Glendora en Californie, est un joueur international américain de soccer. Il évolue au poste de milieu de terrain avec le Galaxy de Los Angeles en MLS.

Biographie

Carrière en club 

Delgado signe un contrat Homegrown Player avec son club formateur, Chivas USA, à l'âge de seulement seize ans, le .

À la suite de la disparition de Chivas USA en , Delgado rejoint le Toronto FC dans le cadre des repêchages de dispersion.

Le , Marky Delgado est transféré au Galaxy de Los Angeles en échange de  dollars en allocation générale garantie et retourne ainsi en Californie.

Carrière internationale

Palmarès 
  Toronto FC
 Vainqueur du Championnat canadien en 2016 et 2017.

Statistiques détaillées

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur de soccer international américain
Joueur du Chivas USA
Joueur du Toronto FC
Joueur du Galaxy de Los Angeles
Naissance à Glendora (Californie)
Naissance en mai 1995